Bernhard Eichhorn (1904-1980), compositeur de musique de films allemand ;
 Emil Eichhorn (1863-1925), militant socialiste allemand ;
 Friedrich Eichhorn (1779-1856), homme politique prussien ;
 Hermann von Eichhorn (1848-1918), chef de l'armée prussienne ;
 Hilmar Eichhorn (1954-), acteur allemand ;
 Jan-Armin Eichhorn (1982-), lugeur allemand ;
 Johann Conrad Eichhorn (1718-1790), pasteur et zoologiste allemand ;
 Johann Gottfried Eichhorn (1752-1827), théologien et historien allemand ;
 Karl Friedrich Eichhorn (1781-1854), fils du précédent, juriste allemand ;
 Kurt Eichhorn (1908-1994), chef d'orchestre allemand ;
 Lisa Eichhorn (1952-), actrice américaine ;
 Maria Eichhorn (1962-), artiste allemande ;
 Mirko Eichhorn (1971-), patineur artistique allemand ;
 Willi Eichhorn (1908-1994), rameur allemand.